Niemcy:
 Much – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg

Osoby:
 Franka Much – niemiecka modelka
 Rudolf Much – austriacki germanista

Inne:
 Much – postać 

Zobacz też:
 MuchMusic